Cal kan syfta på:

 Cal (film) – en irländsk film från 1984
 Cal – enhetssymbol en energienhet, se kalori
 Cal – en molnart, se Calvus